Берёзовый домик и портал «Маска» — единый ансамбль, построенный в конце XVIII века в Дворцовом парке Гатчины.

Описание 
Сложенный из пудостского камня портал «Маска» (архитектор В. Бренна, 1795—1797 гг.) закрывает внешне скромный павильон (берёзовый домик), отделанный берёзовыми поленьями с неснятой корой. Такого рода павильоны-сюрпризы типичны для российских парков второй половины XVIII века. За их скромным видом (шалаш, бревенчато-соломенная хижина, сарай ) скрывается роскошный интерьер. Павильоны были предназначены для отдыха небольших гуляющих по парку компаний.

Гатчинский берёзовый домик вначале воспринимается как большая сложенная поленница. Эффект достигается контрастом облика павильона с его великолепным внутренним убранством. Обилие зеркал и удачно расположенные друг напротив друга окна зрительно увеличивают небольшую площадь зала павильона (около 25 кв. м.).

Среди возможных авторов Берёзового домика (1780-е годы) называют В. Бренну, Н. А. Львова, Ф. Виолье.

Портал сохранился в годы войны. Берёзовый домик, уничтоженный в период фашистской оккупации Гатчины, воссоздан в 1975 г. по проекту архитектора А. А. Кедринского.

Примечания

См. также 
 Берёзовый домик (Кузьминки) — построен в 1820-х гг., архитектор Д. Жилярди. Павильон сгорел в 1923 г.
 Берёзовый домик (Петергоф) — построен в 1781 г., архитектор Д. Кваренги. Павильон сгорел в 1941 г.
 Молочня (Молочный домик в лесу) в Павловске — построен в 1782-м году, архитектор Ч. Камерон.

Изображения ансамбля

Литература

Ссылки 
 Гатчина
 Гатчина — Версаль Павла I
 Гатчинский дворец и парк

Садово-парковые сооружения Гатчины
Ворота Гатчины